Quixaba ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Quixaba (Paraíba), Bundesstaat Paraíba 
 Quixaba (Pernambuco), Bundesstaat Pernambuco